Tschuschda ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Petrowitsch Tschuschda (* 1963), sowjetischer, später russischer Radrennfahrer